Bedrijf
 Brouwerij De Geyter, voormalige Belgische bierbrouwerij

Personen met de achternaam De Geyter
 Gaby De Geyter, Belgisch atleet
 Julius De Geyter, Belgisch schrijver en journalist
 Pierre De Geyter, Belgisch componist
 Xaveer de Geyter, Belgisch architect en stedebouwkundige

Nederlandse of Vlaamse achternaam